{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#c0d077"
!colspan="12"|Qatar Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" |  Iga Świątek
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Jessica Pegula
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–3, 6–0
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Qatar Open 2023 – Simplu''' a avut oc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Doha disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Iga Świątek și-a apărat cu succes titlul, învingând-o în finală pe Jessica Pegula cu 6–3, 6–0.

Capi de serie 
Primele patru favorite intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe

2023
WTA Tour 2023